La locution lumière naturelle peut désigner :
La raison chez les philosophes croyants.
La lumière du soleil et non d'une source artificielle en photographie.